

Città 
 una città dell'Afghanistan.

Entità amministrative 
 una Provincia dell'Afghanistan;
 un distretto dell'Afghanistan.

Altro 
 due statue del Buddha distrutte dai Talebani nel 2001.